Патрон ПС-32 (12,3х22 мм R) был разработан в начале 1990-х годов по программе ОКР «Удар» в качестве боеприпаса для перспективного крупнокалиберного револьвера. Собран в укороченной металлической гильзе ружейного патрона 32-го калибра. Сертифицирован в качестве штатного патрона для служебного револьвера У-94С «Удар-С». Выпускается в нескольких вариантах снаряжения.

 патрон ПС-32.000 с цилиндрической оболочечной свинцовой пулей массой 13,4 грамм — является основным типом патрона. Пуля имеет высокое останавливающее, но недостаточное пробивное действие.
 патрон испытательный ПС-32.И.ОО (с увеличенным пороховым зарядом) — производится небольшими партиями, применяется в технологических целях при производстве огнестрельного оружия.
 холостой патрон — дульце гильзы запрессовано «звездочкой»
 травматический патрон с резиновой пулей — разработан для использования сотрудниками частных охранных структур, но не был сертифицирован в качестве боеприпаса для служебного оружия и серийно не выпускался.
 патрон нелетального действия — с тремя пластмассовыми шариками

Примечания 

Револьверные патроны
Патроны с выступающей закраиной
Патроны центрального воспламенения
Появились в 1990-е годы в России